Peter Eggenberger ist der Name folgender Personen:

* Peter Eggenberger (Autor) (* 1939), Schweizer Autor und Journalist
 Peter Eggenberger (Historiker) (* 1941), Schweizer Historiker und Kunsthistoriker 
 Peter Eggenberger (Politiker) (* 1964), Schweizer Politiker (SVP)